Band of Skulls () — британская рок-группа, образованная в 2004 году в городе Саутгемптон. Состоит из гитариста и вокалиста Расселла Марсдена, бас-гитаристки и вокалистки Эммы Ричардсон и ударника Мэтта Хейворда, познакомившихся еще в колледже.

История 
Изначально группа играла в ночных клубах и записала несколько демо под названием Fleeing New York, прежде чем сменила своё название на Band of Skulls в ноябре 2008 года.

Дебютный альбом группы, Baby Darling Doll Face Honey, был выпущен эксклюзивно для iTunes Store 6 марта 2009, 20 марта последовал основной релиз. Сингл «I Know What I Am» был выбран в качестве бесплатного сингла недели в iTunes одновременно с цифровым релизом. Также эта песня стала частью саундтрека к сериалу Friday Night Lights, Volume 2. Сингл «Friends», отсутствующий на Baby Darling Doll Face Honey, стал частью саундтрека к фильму «Сумерки. Новолуние».

Группа играла на фестивале SXSW в начале 2010 и на Midwest в марте того же года. Группа появилась на французском ТВ-шоу Taratata в марте 2010, где исполнила кавер-версию песни «Sympathy for the Devil» группы The Rolling Stones совместно с группой John & Jehn.

В апреле 2010 группа совершила турне по США и Канаде, в мае 2010 посетила Великобританию. 28 июня 2010 Band of Skulls играли на разогреве у The Dead Weather в лондонском концертном зале The Roundhouse. В июле 2010 группа записала кавер-версию песни «Strict Machine» группы Goldfrapp для Австралийского радио. Также они были одной из трёх групп, играющих на разогреве на концерте Muse 4 сентября 2010.

23 марта 2010, группа выпустила Friends EP, включивший студийную запись «Friends», лайв-версию и видео.

26 октября 2010 группа выпустила концертный альбом Live on KCRW’s Morning Becomes Eclectic.

Дискография

Альбомы 
 Baby Darling Doll Face Honey (2009)
 Friends EP (2010)
 Sweet Sour (2012)
 Himalayan (2014)
 By Default (2016)
 Love Is All You Love (2019)

Концертные альбомы 
 KCRW’s Morning Becomes Eclectic (2010)

Синглы 
 «I Know What I Am» (2009)
 «Blood» (2009)
 «Fires» (2009)
 «Death By Diamonds and Pearls» (2009)
 «Friends» (2009)
 «Patterns» (2009)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный канал на YouTube

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Группы гаражного рока
Группы альтернативного рока Великобритании
Power trio